Wild Orchid ― одноименный дебютный альбом американской группы Wild Orchid, выпущенный 23 марта 1997 года. Это их самый успешный альбом.

Производство
После подписания контракта на запись с RCA Records трио записывало песни в течение 1995 года с помощью брата Рене — Бобби Сандстрома, который придумывал тексты. На создание альбома ушло примерно девять месяцев.

Выпуск
Они выпустили свой дебютный сингл «At Night I Pray» 3 сентября 1996 года, а релиз альбома должен был состояться 29 октября 1996 года. Однако он был отложен и выпущен 23 марта 1997 года, в разгар популярности их второго сингла «Talk to Me».

Альбом дебютировал с самой высокой позицией в чарте «200 лучших альбомов Billboard» на 153-й строчке.

Альбом также получил две номинации на премию Billboard Music Award за «Talk to Me» и две номинации на премию Soul Train Lady of Soul. Группа также получила премию American Music Award в категории Favorite R&B/Soul Artist.

Трек-лист
"At Night I Pray" (Duran, Bobby Sandstrom, Wild Orchid) – 4:16
"Supernatural" (Evan Rogers, Carl Sturken, Wild Orchid) – 4:38
"I Won't Play the Fool" (Sylvia Bennett-Smith) – 4:26
"Talk to Me" (Antonina Armato, Junior Vasquez) – 4:48
"The River" (Bennett-Smith) – 4:28
"You Don't Own Me" (Ron Fair, Wild Orchid, Matthew Wilder)– 4:23
"My Tambourine" (Sandstrom, Wild Orchid) – 4:30
"Follow Me" (Bennett-Smith, Wild Orchid) – 4:15
"He's Alright" (Fabian Cook, Fair, Sandstrom, Wild Orchid) – 5:15
"Love Will Wait" (Clif Magness, Wild Orchid) – 4:05
"Life" (Fair, Stefanie Ridel) – 4:35

Чарты
Album - Billboard (United States)

Singles - Billboard (United States)

Примечания

Ссылки

Дебютные альбомы 1997 года
Альбомы, спродюсированные Роном Фэйром
Альбомы RCA Records
Альбомы Wild Orchid